Диковский — фамилия; имеет женскую форму Диковская.
 Диковский, Николай Романович (1886 — ?) — историк православной церкви, священник.
 Диковский, Сергей Владимирович (1907—1940) — русский советский писатель и журналист, военный корреспондент.

Составные фамилии 
 Максимов-Диковский, Вениамин Адамович (1900—1938) — советский государственный и партийный деятель.
 Якимова-Диковская, Анна Васильевна (урождённая Якимова; 1856—1942) — русская революционерка, историк, общественный деятель.